Lippach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gewässer:
 Lippach (Donau), linker Zufluss der Donau in Mühlheim an der Donau, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

Orte:
 Lippach (Westhausen), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lippachmühle, Wohnplatz der Gemeinde Mahlstetten, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Lippachölmühle, Wohnplatz der Gemeinde Mahlstetten, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Libbach
 Lipach
 Lipbach
 Lippbach